Macierz pozakomórkowa (ang. extracellular matrix, ECM)
 ECM (wytwórnia muzyczna) – wytwórnia muzyczna
 Sterownik silnika (ang. ECM – Electronic Control Module), urządzenie elektroniczne zarządzające systemem zasilania silnika
 Enterprise Content Management – system zarządzania treścią przedsiębiorstwa
 Układ przeciwdziałania elektronicznego (ang. ECM – Electronic countermeasures), bojowy system przeciwdziałania elektronicznego.